Revell – firma produkująca modele

Osoby o tym nazwisku:
 Graeme Revell – nowozelandzki kompozytor filmowy
 Guy Revell – kanadyjski łyżwiarz figurowy